Armen kan verwijzen naar:
 het meervoud van arm (ledemaat)
 mensen die niet kunnen voldoen aan in de eerste levensbehoeften, zie armoede
 Armen (plaats), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Selenicë in de Albanese prefectuur Vlorë